Quillén bezeichnet:

 Quillén (Neuquén), Ort in Argentinien
 Quillén (Chile), Ort in Chile
 Lago Quillén, See in Argentinien
 Río Quillén (Argentinien), Fluss in Argentinien
 Río Quillén (Río Bío Bío), Fluss in Chile
 Río Quillén (Río Cholchol), Fluss in Chile